Данзас:

 Данзас — французский дворянский род.
 Данзас, Александр Логинович (1810—1880) — генерал от инфантерии, председатель Главного военного суда.
 Данзас, Борис Карлович (1799—1868) — обер-прокурор Сената, действительный тайный советник. 
 Данзас, Карл Иванович (1762—1831) — русский военный французского происхождения, генерал-майор.
 Данзас, Карл Карлович (1806—1885) — Харьковский вице-губернатор, Тамбовский гражданский губернатор, тайный советник.
 Данзас, Константин Карлович (1801—1870) — офицер русской императорской армии, лицейский товарищ А. С. Пушкина.
 Данзас, Логин Иванович (1770—1836) — гофмейстер, генерал-майор, Георгиевский кавалер (подполковник; № 2423 (1056); 29 августа 1812). 
 Данзас, Юлия Николаевна (1879—1942) — российский историк религии, католический теолог, публицист, религиозный деятель.